Ikerasaaraq bezeichnet:
 Ikerasaaraq (Sund, Amileraq) (auch Ikerasakasik), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Amitsukujooq), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Saqqarliit), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Inuttaaraq), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, bei Itilleq), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikerasaaraq (Sund, Qeqertarmiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland